Titus van der Laars (1861-1939), Nederlands heraldicus
Sytze Gerke van der Laars (1890 of 1891 - 1938), Nederlands heraldicus, zoon van Titus van der Laars